У Пуатье (Франция) состоялись три знаменитые битвы:

 Битва при Пуатье (507) — между франкским войском короля Хлодвига I и армией вестготского короля Алариха II. Вестготы потерпели поражение и потеряли часть своих территорий в Галлии.
 Битва при Пуатье (732) — между франкским войском Карла Мартелла и армией Арабского халифата. Остановлено продвижение ислама в Европу.
 Битва при Пуатье (1356) — между английским войском Эдуарда Чёрного принца и французами, в Столетнюю войну. Англичане одержали полную победу и взяли французского короля Иоанна II Доброго в плен.